Таван — топоним:
 Таван () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. 
 Таван () — община в городе Шапа, провинция Лаокай, Вьетнам.